Ханта́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Хантадзе, Арчил Георгиевич — геофизик
 Хантадзе, Давид Георгиевич (1905—?) — советский государственный и партийный деятель.
 Хантадзе, Шота Андреевич (?—?) — доктор исторических наук, професор
 Хантадзе-Андроникашвили, Русудан (род. 1937) — филолог, художник, журналист

Примечания